Le Masters d'Allemagne 2023 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2022-2023, qui se déroule du  au 5 février 2023 au Tempodrom de Berlin, en Allemagne. Il est parrainé par les groupes BildBet et BetVictor, sociétés allemande et britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le trophée est nommé d'après Brandon Parker, décédé d'un cancer en juillet 2020. Parker évoluait dans le milieu du snooker depuis plus de deux décennies en tant que manager de joueurs, de promoteur de tournois et de directeur du World Snooker Tour.

Zhao Xintong est le tenant du titre, il avait étrillé son compatriote Yan Bingtao l'an passé, dans une finale à sens unique remportée 9 manches à 0.

Faits marquants 
Jimmy White atteint les  de finale à l'âge de 60 ans.

Chris Wakelin capitalise sur sa forme du moment après sa victoire au Snooker Shoot-Out, alignant 16 victoires de suite. Il atteint les quarts de finale après avoir sorti la tête de série Neil Robertson en manche décisive.

Robert Milkins réalise le troisième break maximum de sa carrière lors de son quart de finale face à Wakelin. Il avait remarquablement compilé un break de 146 points la veille.

Ali Carter s'impose en finale 10 manches à 3 face à Tom Ford, 10 ans après son premier succès dans ce tournoi.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Pré-Qualifications 
A la suite d'invitations de joueurs en tant que wildcards, le total des participants atteint 130 joueurs et deux matchs de pré-qualifications ont été disputés.

  Alexander Ursenbacher 5-0  Dean Young
  Rod Lawler 5-0  Mink Nutcharut

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du 21 au 26 novembre 2022 à la Morningside Arena de Leicester. Ils sont tous disputés au meilleur des 9 manches.

Premier tour

Deuxième tour

Tableau final

Finale

Centuries

Tableau principal 

 147, 146, 109  Robert Milkins
 133, 130, 122, 121, 120, 111  Ali Carter
 133, 118  Neil Robertson
 128  Matthew Stevens
 125  Daniel Wells
 121, 104  Tom Ford
 120, 115  Elliot Slessor
 117, 102  Jack Lisowski
 117  Si Jiahui
 116, 102  Chris Wakelin
 114  Louis Heathcote
 114  Tian Pengfei
 112  Kyren Wilson
 107  Pang Junxu
 100  Xiao Guodong

Qualifications 

 144  Fergal O'Brien
 143, 119  Ding Junhui
 139, 101  Ali Carter
 139  Fan Zhengyi
 137, 123  Lyu Haotian
 133, 108  Anthony McGill
 133  Zhang Anda
 133  Liam Highfield
 132  Michael White
 131  Xu Si
 129, 102  Yan Bingtao
 129, 101  David Grace
 129  Sam Craigie
 127  Judd Trump
 124, 102  Alexander Ursenbacher
 121, 110  Gary Wilson
 119, 110, 109  Kyren Wilson
 119  Jack Lisowski
 117, 100  Graeme Dott
 117  Jamie Jones
 116  Ricky Walden
 115  Mark Allen
 115  Xiao Guodong
 110  John Higgins
 110  Jackson Page
 108, 105  Elliot Slessor
 108, 102  Zhao Xintong
 107, 105  Joe O'Connor
 106, 100  Tian Pengfei
 104  Neil Robertson
 103, 101  Louis Heathcote
 103  Barry Pinches
 102, 100  Jimmy Robertson
 102  Jamie Clarke
 102  David Gilbert
 102  David Lilley
 102  Joe Perry
 101  Ryan Day
 101  Scott Donaldson
 101  Rod Lawler
 101  Matthew Selt
 100  James Cahill
 100  Duane Jones

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

2023
Snooker en 2023
Sport en Allemagne en 2023
Sport en février 2023